Ksi – litera alfabetu greckiego
 Ksi – litera cyrylicy
 Ksi – hiperon odkryty w 1959 roku
 Killed or Seriously Injured (skrót: KSI) – standard metryczny dla polityki bezpieczeństwa, szczególnie w transporcie i bezpieczeństwie ruchu drogowego
 Kontoret för Särskild Inhämtning (skrót: KSI) – część szwedzkiego wywiadu wojskowego i służby bezpieczeństwa
 Islandzki Związek Piłki Nożnej (isl. Knattspyrnusamband Íslands, skrót: KSÍ) – ogólnokrajowy związek sportowy, działający na terenie Islandii
 kod IATA portu lotniczego Kissidougou